Hortensius ist der Name folgender Personen:
 Quintus Hortensius, römischer Diktator 287 v. Chr. und Namensgeber der Lex Hortensia
 Quintus Hortensius Hortalus (114 v. Chr. bis 50 v. Chr.), Redner und Politiker, Konsul 69 v. Chr.
 Lambertus Hortensius (um 1500–1574), niederländischer Humanist und Geistlicher
 Martinus Hortensius, Gelehrtenname von Martin van den Hove (1605–1639), niederländischer Astronom und Mathematiker

Hortensius bezeichnet außerdem:
 Hortensius (Cicero), philosophische Schrift Marcus Tullius Ciceros, benannt nach dem Konsul Quintus Hortensius Hortalus
 Hortensius (Mondkrater), benannt nach Martin van den Hove

Siehe auch:
 Hortensia (Begriffsklärung), weibliche Form des Namens